EDWY steht für:
 Flugplatz Norderney auf Norderney (IATA-Code)

Edwy steht für:
 Eadwig (um 941–959), König von England

EDWY